Diese Werkliste der 250 piano pieces for Beethoven listet alle Werke der 250 piano pieces for Beethoven auf.

Liste (musikalische Werke)
Ludwig van Beethoven